Миня́тов — фамилия. Известные носители:

 Минятов, Александр Константинович (1908—1937) — российский учёный-математик, специалист в области теоретической механики.
 Минятов, Виктор Константинович (1896—конец 1960-х) — советский инженер и педагог.
 Минятов, Константин Александрович (1870-е—1918) — российский адвокат, святой РПЦ.